Nisaki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisáki (ort), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 
 Nisáki (ö), Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar